Lauer steht für:
 Lauer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lauer von Münchhofen, deutsches Adelsgeschlecht
 Lauer (Fluss), Fluss in Unterfranken
 Lauer GmbH, deutscher Anlagenbauer
 Automobilwerk Lauer, deutscher Automobilhersteller
 Gut Lauer, Rittergut bei Leipzig
 Lauer-Taxe, Datensammlung von Medizinprodukten
 Hinterhalt
 (3135) Lauer, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Lauerer
 Laur (Begriffsklärung)
 Lower